Баку Къп 2012 е 2-рото издание на Баку Къп. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в азербайджанската столица Баку от 23 до 29 юли. Вера Звонарьова трябва да защитава титлата си, но отказва участие в турнира. На двойки победителките от Баку Къп 2011 Мария Коритцева и Татяна Пучек също не се включват в схемата.

Поставени тенисистки 
  Ксения Первак
  Александра Панова
  Манди Минела
  Андреа Хлавачкова
  Бояна Йовановски
  Нина Братчикова
  Акгул Аманмурадова
  Ева Бирнерова

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Нина Братчикова /  Александра Панова
  Алла Кудрявцева /  Тамарин Танасугарн
  Ева Бирнерова /  Алберта Брианти
  Ирина Бурячок /  Валерия Соловьова

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Баку Къп